Een beveiligingsbedrijf in Haarlem, zie NVD Beveiligingen
De afkorting voor Nederlandse Vereniging van Diëtisten
De afkorting voor Nederlandse Vereniging van Dierentuinen
De afkorting voor Nederlandse Vereniging voor Demografie
De afkorting voor de Nederlandsche Volksdienst 
De afkorting voor de Nederlandse Vereniging van Dansleraren
De voormalige afkorting van de Nederlandse politieke partij Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit